Сезон 1956-1957 — 1-й сезон для амстердамского «Аякса» в Высшем дивизионе Нидерландов, а также 56-й год со дня основания футбольного клуба. Клуб одержал победу в чемпионате Нидерландов спустя 10 лет после последнего чемпионства. Главным тренером в сезоне был австриец Карл Хуменбергер, работавший с командой с 1954 года.

Обзор сезона 

Спустя два года, после вступления Футбольного союза Нидерландов в УЕФА, было решено создать новую систему чемпионатов. Впервые в истории нидерландского футбола, сильнейшие команды со всей страны были объединены в одну лигу. Совершенно новый турнир получил название Eredivisie (). Футболистам разрешалось заключать с командами контракты и получать деньги за игру в футбол, который наконец получил в Нидерландах статус профессионального вида спорта. За каждую победу в чемпионате клуб получал два очка, за ничью — одно.

Футбольный сезон для амстердамского «Аякса» начался 12 августа 1956 года с товарищеской игры против немецкой команды «Фортуна» из города Дюссельдорфа. Эта была первая официальная встреча амстердамцев с другой командой из Европы. Первая игра в сезоне завершилось с ничейным результатом 2:2. Спустя ровно неделю, 19 августа, «Аякс» одержал первую победу, обыграв в товарищеском матче австрийский клуб «Фёрст» из Вены.

26 августа 1956 года, амстердамцы стартовали в 41-м розыгрыше Кубка Нидерландов, в последний раз национальный кубок официально проводился в сезоне 1949/1950. В матче первого раунда, «Аякс» на своём поле разгромил со счётом 6:1 любительский клуб «Зебюргия». Примечательно, что в этой игре дебютировал 18-летний нападающий Шак Сварт.

В чемпионате сезон для «Аякса» начинался в Амстердаме, 2 сентября 1956 года, в игре с вице-чемпионами прошлого сезона, клубом НАК. Команда Хуменбергера добилась минимальной победы, благодаря единственному мячу Лука ден Эдела. Помимо автора гола, в той игре участвовали следующие футболисты: вратарь Эдди Питерс Графланд, Гер ван Маурик, Вим Андерисен, Кор Гелхёйзен, Вилли Шмидт, Ринус Михелс, Клас Баккер, Герард ван Дейк, Люк Бейкер, Пит ван дер Кёйл и Вим Блейенберг. 

Пять туров спустя, «Аякс» единолично занимал первое место, однако уже в следующем 6-м туре, клуб потерпел первое поражение в чемпионате, уступив в гостях «Рапиду» со счётом 4:2, хотя после первого тайма амстердамцы вели 0:1. И в следующей игре, состоявшейся 14 октября в рамках третьего раунда Кубка Нидерландов, амстердамцы вновь уступили со счётом 4:2, на этот раз «Аякс» проиграл «Волендаму» и завершил своё выступление в национальном кубке. После поражений в чемпионате и кубке, в игре команды начался спад, победы чередовались с поражениями, а к 16-туру «Аякс» занимал только 8 место.

13 января 1957 года, «Аякс» одержал в чемпионате победу над клубом НОАД из Тилбурга. С этого момента у клуба началась беспроигрышная серия, которая длилась 18 матчей. Лишь после 29 тура амстердамцы смогли вернуть себе лидерство в турнирной таблице, сместив с первого места команду «Фортуна '54».

Чемпионский титул амстердамцы смогли себе обеспечить в 33-м туре, состоявшемся 19 мая, в игре против клуба БВК из Амстердама. Проигрывая по ходу встрече со счётом 1:0, «Аякс» во втором тайме забил пять безответных мячей в ворота БВК. Набрав 49 очков, «Аякс» в 1957 году стал первым победителем Высшего дивизиона Нидерландов.

Лучшим снайпером клуба по итогам сезона стал Вим Блейенберг, на его счету было 17 голов в 30 матчах чемпионата, ещё 4 мяча он забил в 3 играх Кубка Нидерландов. Прошедший сезон стал последним для ветерана команды 34-летнего нападающего Герарда ван Дейка, выступавшего за «Аякс» с 1943 года. За 14 лет карьеры в амстердамском клубе ван Дейк провёл 317 матчей и забил 89 голов.

Основные даты 

 1956 год:
 12 августа: клуб провёл товарищеский матч с командой «Фортуна» из Восточной Германии, для «Аякса» эта встреча стала первой официальной игрой с другим клубом из Европы;
 2 сентября: клуб провёл свой первый матч в высшем дивизионе Нидерландов;
 16 сентября: в матче Кубка Нидерландов за «Аякс» дебютировал Шак Сварт;
 14 октября: клуб завершил выступление в Кубке Нидерландов, проиграв в третьем раунде «Волендаму»;
 11 ноября: в гостевой игре с «Фейеноордом», амстердамцы потерпели самое крупное поражение в сезоне — 7:3;
 1957 год:
 17 марта: в 42-м по счёту дерби был обыгран «Фейеноорд»;
 18 марта: «Аякс» отпраздновал свой 57-й год рождения;
 19 мая: одержав победу в 33-туре над клубом «БВК Амстердам», «Аякс» обеспечил себе чемпионский титул;

Состав команды

Статистика

Игры и голы

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Стартовая команда 
Здесь приведена команда из 11 стартовых игроков проведших наибольшее количество матчей в чемпионате сезона 1956-1957 по схеме 3-2-5, которая наиболее часто применялась в играх этого сезона.

Клуб

Тренерский штаб

Другая информация

Соревнования

Общее

Предсезонные и товарищеские матчи 

Легенда

Чемпионат Нидерландов

Турнирная таблица 

1 Обладатель Кубка Нидерландов 1956—1957.

Статистика выступлений 

Источник: rsssf

Результаты по турам

Матчи

Кубок Нидерландов

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Высший дивизион Нидерландов на сайте «Eredivisie.nl» 
 Футбольный сезон в Нидерландах 
 De landstitel van 1957 

1956/1957
Аякс